Randolph Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Randolph Township (Arkansas)
 Randolph Township (Illinois)
 Randolph Township (Ohio County, Indiana)
 Randolph Township (Tippecanoe County, Indiana)
 Randolph Township (Minnesota)
 Randolph Township (Missouri)
 Randolph Township (New Jersey)
 Randolph Township (North Dakota)
 Randolph Township (Ohio)
 Randolph Township (Pennsylvania)